Pfarrkirche Gröbming steht für:

 Katholische Pfarrkirche Gröbming, Mariä Himmelfahrt, Gröbming im Ennstal, Steiermark
 Evangelische Pfarrkirche Gröbming, Heilandskirche, Gröbming im Ennstal, Steiermark